Nordlicht steht für:

 Nordlicht, Leuchterscheinung am nördlichen Himmel, siehe Polarlicht
 Das Nordlicht, Versepos von Theodor Däubler (1910)

Schiffe:
 Nordlicht (Schiff, 1973), Passagierfähre
 Nordlicht (Schiff, 1988), Katamaran der AG Ems
 Nordlicht (Schiff, 2001), Bäderschiff in der Lübecker Bucht

Fernsehserien:
 Nordlicht – Mörder ohne Reue, dänisch-deutsche Fernsehserie (2010)
 Sender Nordlicht, deutsche Fernsehserie (ab 1977)
 Helga und die Nordlichter, deutsche Fernsehserie (1984)

Siehe auch:
 Unternehmen Nordlicht, Unternehmungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Nordlicht II, Katamaran der AG Ems